JLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Joplin, Joplin (Missouri), Stati Uniti